Михаи́л Ива́нович Фила́тов (16 ноября 1926 год, село Мелавка, Нижнедевицкий уезд, Воронежская губерния — 28 августа 1983 год, село Кроксово, Псковская область) — колхозник, звеньевой колхоза «Красный пограничник» Гдовского района Псковской области. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился 16 ноября 1926 года в крестьянской семье в селе Мелавка Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944 года.  Принимал участие в освобождении Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

После демобилизации в 1950 году поступил на учёбу в училище механизации Касторенского района Курской области, по окончании которого с 1951 года трудился в колхозе «Красный пограничник» Гдовского района. В течение первых трёх лет работал конюхом из-за отсутствия в колхозе тракторов. С 1955 года трудился на тракторе «Беларусь». Позднее был назначен руководителем картофелеводческого звена. Проработал в колхозе до 1983 года.

В 1973 году звено, руководимое Михаилом Филатовым, собрало в среднем 247 центнеров картофеля и 364 центнеров зелёной массы кукурузы с каждого гектара. В этом же году был удостоен звания Героя Социалистического Труда «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия».

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Литература 
 Большая Курская энциклопедия. — Курск, 2004. — Т. 3. — С. 132.
 Никитенко Н. Время выбрало их. Псковичи — Герои Социалистического Труда. — Псков, 2003
 Воронежская Энциклопедия. — Воронеж, 2008. — Т. 1. — 524 с. — ISBN 978-5-900270-99-9.

Ссылки 

 Герои Социалистического Труда Воронежской области
 Возрождение

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Аграрии и механизаторы